Ігор Штефанов (* 1964) — міністр будівництва та регіонального розвитку Словаччини, в 2018 році засуджений на 9 років.

Штефанов — село, громада округу Сениця, Трнавський край.
 Штефанов-над-Оравоу — село, громада округу Тврдошін, Жилінський край.